Affolter ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Affolter (1856–1932), Schweizer Jurist, Politiker und Bundesrichter
 Alfred Affolter (* 1941), Schweizer Politiker
 Amanz Kaspar Affolter (1825–1861), Schweizer Jurist und Politiker
 Christian Affolter (* 1993), schweizerischer Basketballspieler
 Cuno Affolter (* 1958), Schweizer Journalist und Comic-Experte
 Félicie Affolter (* 1926), Schweizer Psychologin und Psychotherapeutin
 Ferdinand Affolter (1847–1926), Schweizer Mathematiker und Militärwissenschaftler
 François Affolter (* 1991), Schweizer Fußballspieler
 Franziska Schöni-Affolter (* 1959), Schweizer Politikerin (glp)
 Frank Affolter (* 1957), niederländischer Pianist und Komponist
 Hans Affolter (1870–1936), Schweizer Jurist und Politiker (SP)
 Heinz Affolter (* 1953), Schweizer Gitarrist
 Konrad Affolter (* 1954), Schweizer Handballspieler
 Markus Affolter (* 1958), Schweizer Entwicklungsbiologe
 Max Affolter (1923–1991), Schweizer Jurist und Politiker
Paul Affolter (1917–2005), Schweizer Zollbeamter
 Philipp Affolter (* 1997), Schweizer Unihockeyspieler
 Silvia Affolter (* 1964), Schweizer Unternehmerin, Journalistin und Moderatorin
 Therese Affolter (* 1951), Schweizer Schauspielerin
 Urs Affolter (1958–2016), Schweizer Schauspieler und Musicaldarsteller

Siehe auch:
 Affoltern, geografische Bezeichnung